Поверхность — многозначное  слово.
 Поверхность — двумерное многообразие в математике
 Поверхность (САПР) — компьютерное представление поверхностей в системах САПР (CAD/CAM) 
 Поверхность (физика) —  в физике
 Поверхность (химия) —  в химии
 Поверхность (сопромат) —  в сопротивлении материалов 
 Поверхность (музыка) — в музыке 
 Поверхность (изобразительное искусство) —  в изобразительном искусстве
 Поверхность (земная) — поверхность Земли, предмет изучения геоморфологии
 Поверхность (телесериал) — американский научно-фантастический триллер (2005—2006)
 Поверхность (компания) — крупнейший оператор спутникового телевидения на Украине